Adolfo Luis González Rodríguez (1951-), homme politique espagnol ;
 Adolfo Suárez González (1932-2014), président du Gouvernement espagnol de 1976 à 1981.